Dörögdi Miklós (1290–1361) esztergomi érsek, egri püspök
 Dörögdy Miklós (1941–2012) magyar bábművész